Enrique Augusto Duarte Mungi – ex cestista peruviano
 Luis Duarte Mungi – cestista peruviano
 Raúl Duarte Mungi – ex cestista peruviano
 Ricardo Duarte Mungi – ex cestista peruviano